Bahndorf ist der Familienname folgender Personen:

 Heribert Bahndorf (1877–1958), deutscher Maler
 Joachim Bahndorf (1957–2013), deutscher Vermessungswissenschaftler und Hochschullehrer